Das Damendoppel der US Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerinnen waren Virginia Ruano-Pascual und Paola Suárez.

Das Finale bestritten Virginia Ruano-Pascual und Paola Suárez gegen Swetlana Kusnezowa und Martina Navratilova, das Ruano-Pascual und Suárez in zwei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2003